Henri Helbig (1813-1890), bibliophile belge ;
 Joachim Helbig (1915-1985), militaire allemand ;
 Johann Friedrich Helbig (1680-1722), auteur allemand de textes de cantates d'église ;
 Jules Helbig (1821-1906), peintre et historien de l'art belge ;
 Karl Helbig (1903-1991), explorateur allemand ;
 Konrad Helbig (1917-1986), photographe, archéologue et historien d'art allemand ;
 Wolfgang Helbig (1839-1915), helléniste, philologue et archéologue allemand ;
Gustav Adolf Wilhelm von Helbig (1757-1813), diplomate et publiciste saxon ; 
Georg Adolf Wilhelm von Helbig, le même que le précédent.

Familles 

 Famille Helbig et Helbig de Balzac, famille belge d'origine allemande